Die Liste der Naturdenkmale in Leutkirch im Allgäu nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg liegenden Stadt Leutkirch im Allgäu. In Leutkirch im Allgäu gibt es insgesamt 86 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 79 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 7 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Leutkirch im Allgäu